Миланский марафон — ежегодный марафон, который проводится в Милане, Италия. До 2000 года проводился нерегулярно. С 2000 года проводится каждый год в апреле. Марафон с 2019 года имеет серебряный статус IAAF.

В 2011 году на старт вышло 10 203 бегуна.

Миланский марафон является квалификационным забегом для участия в чемпионате мира по марафону среди ветеранов серии AbbottWMM Wanda Age Group World Championship, который дебютирует в рамках Virgin Money London Marathon в 2020 году.

Победители 

Примечание: зелёным отмечен рекорд трассы.

Ссылки 
 Официальный сайт 

Марафоны Италии
Международные спортивные соревнования в Милане
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Италии